Bruno Fernandes peut se référer à :
 Bruno Fernandes (1978-), footballeur bissau-guinéen ;
 Bruno Fernandes de Souza dit Bruno (1984-), footballeur brésilien ;
 Bruno Fernandes (1994-), footballeur portugais.